Bjarni Benediktsson (1908-1970): politico islandese, primo ministro dal 1963 al 1970
Bjarni Benediktsson (1970-): politico islandese, attuale primo ministro, in carica dal 2017